Metzner kan som auktorsförkortning betyda:

 Heiko Metzner
 Paul Metzner

Robotskapade auktorsförkortningar